Ан-Ян Лим Ки Чон (; ) — маврикийский футбольный судья. Наибольшую известность ему принесло судейство двух матчей в рамках чемпионата мира по футболу — одного в рамках Чемпионата мира по футболу 1994 и одного в рамках Чемпионата мира по футболу 1998.

Карьера 
Лим Чон Ки начал исполнять обязанности судьи с 1988 года. Он судил матчи следующих турниров:
 ОИ 1992 (2 матча)
 Кубок Конфедераций 1992 (финал)
 Кубок африканских наций (финал)
 Чемпионат мира по футболу 1994 (Бразилия-Россия (групповой этап))
 Кубок Конфедераций 1995 (Дания-Саудовская Аравия (групповой этап))
 Лига чемпионов 1997 (переигровка финала)
 Чемпионат мира по футболу 1998 (Румыния-Колумбия (групповой этап))

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные судьи Маврикия
Судьи на летних Олимпийских играх 1992 года
Судьи чемпионата мира по футболу 1994
Судьи чемпионата мира по футболу 1998